Шондонг:
 Шондонг () — пещера во Вьетнаме, самая крупная пещера в мире.
 Шондонг () — уезд в провинции Бакзянг, Вьетнам.
 Шондонг () — община в районе Шонтэй города Ханой, Вьетнам.
 Шондонг () — община в уезде Лаптхать, провинция Виньфук, Вьетнам.